Esistono più comuni francesi con questo nome

Chavagnac – Cantal
Chavagnac – Dordogna